Sándor István (1750–1815) író, bibliográfus
 Sándor István (1804–1879) unitárius lelkész
 Sándor István (1881–1962) sebész főorvos, az újpesti Károlyi Sándor kórház igazgatója
 Sándor István (1907–1994) irodalomtörténész, néprajzkutató, bibliográfus
 Sándor István (1914–1953) szalézi szerzetes, vértanú
 Sándor István (1921–2018) evezős, edző, sportvezető
 Sándor István (1927) kutatóorvos
 Sándor István (?) szobrász
 Sándor István (1938–2010) politikus, országgyűlési képviselő, Göd polgármestere
 Sándor István (1944) kárpátaljai magyar labdarúgó, edző
 Sándor István (1947–2011) újságíró, műsorvezető, szerkesztő, tudósító
 Sándor István (1956) súlyemelő
 Sándor István alias „Papa” egykori főnyomozó
 Sándor István (1970) jogász
 Sándor István (1986) labdarúgó

Jegyzetek